

Patronyme 

 David Denman (1973-), acteur américain ;
 Jeffry Denman, acteur, réalisateur, chorégraphe et auteur américain ;
 Thomas Denman, 1 baron Denman (1779-1854), avocat, juge et homme politique britannique ;
 Thomas Aitchison-Denman, 2 baron Denman (1805-1894), aristocrate et homme politique britannique ;
 Thomas Denman, 3 baron Denman (1874–1954), homme politique britannique, cinquième gouverneur général d'Australie ;
 Tony Denman (1979-), acteur américain ;
 Trevor Denman (1952-), commentateur sportif américain.

Prénom

Toponyme 

 île Denman,  une des îles Gulf, en Colombie-Britannique (Canada) ;
 Denman Arena, salle principale de hockey sur glace à Vancouver (Canada).

Navire 
 MV Lady Denman, ancien ferry australien